El término Krynitsa (en bielorruso: Крыніца), Krinitsa () o Krinitsya (en ucraniano: Криница) puede referirse a:

Embalse de Krynitsa, embalse al noroeste de Minsk, en Bielorrusia.

Krinitsa (Gelendzhik, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Gelendzhik, en el krai de Krasnodar, en Rusia.
Krinitsa (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krinitsa (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.

Krinitsa (Chernígov), localidad del óblast de Chernígov, en Ucrania.
Krinitsa (Lviv), localidad del óblast de Lviv, en Ucrania.
Krinitsa (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Krinitsa (Ternópil), localidad del óblast de Ternópil, en Ucrania.
Krinitsa (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.